Adlerflug steht für:
 in der Heraldik ein Flügel des Adlers als Wappenbild oder Helmzier, siehe Adler (Wappentier) #Teile des Adlers
 Adlerflug (Pferd), ein Rennpferd